Штатслига 1961/1962 () — 51-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 25 августа 1961 года и закончился 17 июня 1962 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1961/1962 на rsssf.com 
 Сезон 1961/1962 на сайте austriasoccer.at 

1961/1962
Спорт в Австрии в 1961 году
Спорт в Австрии в 1962 году
Австрия
Австрия